Жидов гроб може да се отнася за:

 Жидов гроб, местност в Велико Търново;
 Жидов гроб, стихотворение от Иван Вазов.